Back from Hell (Run-D.M.C.), het debuutalbum van de hiphopgroep Run-D.M.C. uit 1984
 Back from Hell (Satanic Surfers), een studioalbum van de punkband Satanic Surfers uit 2018